Глауциум рога́тый, или Мачо́к рогатый () — травянистое растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Однолетнее, реже двулетнее травянистое растение.

Стебель высотой 10—30 см, ветвистый.

Прикорневые листья немногочисленные, черешковые, перисторассечённые; стеблевые — сидячие.

Цветки крупные, одиночные, с 4 ярко-красными лепестками. Цветёт в апреле—июне.

Плод — коробочка, длиной до 25 см.

Всё растение сизого цвета, опушенное.

Химический состав

Значение и применение 
Скотом не поедается. Имеются сведения о гибели лошадей, смерть которых наступала через 2—3 часа. В корнях и листьях содержится алкалоид протопин который оказывает парализующее действие на сердце.

Классификация

Таксономия 
Вид Глауциум рогатый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Маковые
Флора Евразии
Сорные растения